Leier () steht für:
 Leier (Zupfinstrument), auch Jochlaute, eine Klasse von Saiteninstrumenten
 Leier (Heraldik), eine Wappenfigur
 Leier (Sternbild)
 Drehleier, ein Streichinstrument
 eine Handkurbel (daher auch „Leierkasten“ für eine Drehorgel)
 Leier International, eine österreichische Baustoffunternehmensgruppe

Familienname:
 Edward Leier (* 1929), kanadisch-polnischer Leichtathlet, Baseball- und Eishockeyspieler
 Heinrich Leier (1876–1948), deutscher Pfarrer, Zeitungschefredakteur und Gegner der Nationalsozialisten
 Klaus Leier (1927–2013), deutscher Unternehmer
 Marlies Jensen-Leier (* 1950), deutsche Schriftstellerin
 Taylor Leier (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Lyra 
 Leyer
 Alte Leier (Redewendung)
 Trossinger Leier (eine Leier aus dem 6. Jahrhundert)